Als Montiggler Seen bezeichnet man folgende zwei Gewässer in Südtirol:

 den Großen Montiggler See
 den Kleinen Montiggler See